

Geografia 
Italia
Palazzolo Acreide – comune italiano in provincia di Siracusa
Palazzolo dello Stella – comune italiano in provincia di Udine
Palazzolo sull'Oglio – comune italiano in provincia di Brescia
Palazzolo Vercellese – comune italiano in provincia di Vercelli
 Palazzolo – frazione di Sona in provincia di Verona
 Palazzolo – frazione di Figline e Incisa Valdarno nella città metropolitana di Firenze
 Palazzolo – frazione di Fossato di Vico in provincia di Perugia
 Palazzolo Milanese – quartiere di Paderno Dugnano
 Palazzolo – estrema propaggine settentrionale del Gianicolo verso il Vaticano, a Roma

Persone
Chiara Palazzolo – scrittrice italiana
Giovanni Palazzolo – politico e avvocato italiano
Lanfranco Palazzolo – giornalista e scrittore italiano
Luigi Maria Palazzolo – presbitero italiano, fondatore delle Suore delle Poverelle
Maria Iolanda Palazzolo – accademica, storica e scrittrice italiana
Salvatore Palazzolo – giurista italiano
Salvo Palazzolo – giornalista e saggista italiano

Altro
6793 Palazzolo – asteroide della fascia principale
A.C. Palazzolo – squadra di calcio di Palazzolo sull'Oglio
Palazzolo – convento di Rocca di Papa in provincia di Roma

Pagine correlate
Vito Palazzolo